Adolf Friedrich zu Mecklenburg bzw. von Mecklenburg ist der Name folgender Personen:
* Adolf Friedrich zu Mecklenburg[-Schwerin] (1873–1969), Afrikareisender, Gouverneur der Kolonie Togo und Präsident des Deutschen Olympischen Komitees
 Adolf Friedrich I. (Mecklenburg), Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin] (1588–1658), regierender Herzog zu Mecklenburg im Landesteil Mecklenburg-Schwerin sowie zusammen mit seinem Bruder Johann Albrecht II. von 1610 bis 1621 Regent im gesamten Herzogtum
 Adolf Friedrich II. (Mecklenburg), Herzog zu Mecklenburg[-Strelitz] (1658–1708), regierender Herzog im Landesteil Mecklenburg-Strelitz
 Adolf Friedrich III. (Mecklenburg), Herzog zu Mecklenburg[-Strelitz] (1686–1752), regierender Herzog im Landesteil Mecklenburg-Strelitz
 Adolf Friedrich IV. (Mecklenburg), Herzog zu Mecklenburg[-Strelitz] (1738–1794), regierender Herzog im Landesteil Mecklenburg-Strelitz
 Adolf Friedrich V. (Mecklenburg), Großherzog von Mecklenburg[-Strelitz] (1848–1914), Großherzog von Mecklenburg, Regent im Landesteil Mecklenburg-Strelitz und General der Kavallerie 
 Adolf Friedrich VI. (Mecklenburg), Großherzog von Mecklenburg[-Strelitz] (1882–1918), Großherzog von Mecklenburg im Landesteil Mecklenburg-Strelitz